Шаббат
 Суббот, Валентин Владимирович